Оскар Виљареал има више значења:

 Оскар Виљареал (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Оскар Виљареал (Халтипан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику